Babouk peut désigner :
la babouk, une espèce d'araignée de la famille des Sparassidés, dont le nom scientifique est Heteropoda venatoria ;
en bulgare (le nom étant écrit Бабук) :
, village bulgare de l'obchtina de Silistra, situé dans l'oblast de Silistra.